Картаго је појам који може да се односи на:

 Картаго (провинција), провинција у Костарики
 Картаго (кантон), кантон у Костарики
 Картаго (Костарика), град у Костарики
 Картаго (Колумбија), град у Колумбији
 Картаго (Калифорнија), статистичка област у Калифорнији, САД
 Картаго (кратер), назив једног кратера на Марсу